Фильза Гарифович Хамидуллин (; 3 января 1936, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР — 5 января 2022, Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация) — советский и российский экономист и политик, член Совета Федерации (2003—2005).

Биография 
Родился 3 января 1936 года в Казани, в 1958 году окончил Казанский государственный финансово-экономический институт, затем аспирантуру Московского технологического института мясной и молочной промышленности. С 1958 года — инструктор Татарского обкома ВЛКСМ, в 1958—1959 годах — секретарь Советского районного комитета ВЛКСМ города Казани.

Преподавал в Казанском государственном финансово-экономическом институте им. Куйбышева (КГФЭИ), где со временем возглавил кафедру отраслевых экономик, а в 1980—1990 годах являлся ректором. Доктор экономических наук (с 1981 года), профессор, действительный член Академии наук Республики Татарстан (с 2010 года). Советник президиума Академии наук Республики Татарстан.

С 1990 по 1995 год занимал должность заместителя председателя Совета министров ТАССР, а также заместителя премьер-министра — председателя Государственного комитета по экономике и прогнозированию Республики Татарстан. В 1995 году назначен государственным советником при президенте Республики Татарстан по социально-экономическим вопросам.

Указом президента Республики Татарстан от 16 апреля 1993 года № УП-206 Ф. Г. Хамидуллин был включён в состав учреждаемой при президенте Комиссии по государственным премиям Республики Татарстан в области науки и техники.

Постановлением Совета Федерации от 23 апреля 2003 года полномочия Ф. Г. Хамидуллина как члена Совета Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан подтверждены с 11 апреля 2003 года.

С апреля 2003 по март 2004 года являлся членом Комитета СФ по бюджету, с марта 2004 — заместителем председателя этого Комитета.

Постановлением Совета Федерации от 11 мая 2005 года полномочия Хамидуллина прекращены.

С 2006 года являлся членом Общественной палаты Республики Татарстан, председателем Комиссии по вопросам экономической политики и реализации приоритетных программ Республики Татарстан.

Скончался 5 января 2022 года в Казани в возрасте 86 лет. Свои соболезнования выразил президент Республики Татарстан Р. Минниханов, президиум Академии наук Республики Татарстан, руководство Казанского университета. Прощание прошло в здании Академии наук, похоронен был Хамидуллин на Ново-татарском кладбище.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени (1982 год) — за успехи в научно-педагогической деятельности.
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 год), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970 год).
 Орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 год) — за многолетний добросовестный труд на благо Республики Татарстан и плодотворную научно­-исследовательскую деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2016 год) — за многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность и активную общественную работу
 Благодарность президента Республики Татарстан (2021 год).
 Почётное звание «» (1986 год).
 Золотая медаль Академии наук Республики Татарстан «За достижения в науке» (2015 год).

Личная жизнь 
Жена — Сания Вениаминовна, двое детей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники вузов Казани
Функционеры ВЛКСМ
Преподаватели вузов Казани
Ректоры вузов Казани
Экономисты России
Доктора экономических наук
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Академики Академии наук Республики Татарстан
Похороненные на Ново-Татарском кладбище